Charlottenburg può riferirsi a:
 Charlottenburg – quartiere della città tedesca di Berlino
 Charlottenburg – distretto amministrativo della città tedesca di Berlino, esistito dal 1920 al 2001
 Charlottenburg – frazione del comune rumeno di Bogda
 Charlottenburg (oggi Smol'noe) – frazione della città russa di Železnodorožnyj